Зура́б Семёнович Церете́ли (; 21 марта 1953, Чиатура, Грузинская ССР, СССР — 14 января 1992, Тбилиси, Грузия) — советский футболист, выступал на позиции нападающего за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Москва, «Торпедо» Кутаиси и «Пахтакор». Мастер спорта СССР (1973).

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Чиатуры. С 1970 года выступал за дубль тбилисского «Динамо», а с 1973 года стал играть за основную команду. Провёл за клуб 68 матчей, забил 8 голов в чемпионатах СССР. В 1973 году сыграл 3 матча и забил один гол в Кубке УЕФА. В весеннем и осеннем сезонах 1976 года становился бронзовым призёром чемпионата страны. Также в 1976 году стал обладателем Кубка СССР, в финальном матче вышел на замену.

В 1978 году перешёл в московское «Динамо». Но в команде провёл только один сезон, после чего вернулся в Грузию, и стал игроком кутаисского «Торпедо». Выступал в первой лиге до августа 1979 года, а после катастрофы самолёта с игроками «Пахтакора», был отправлен в Узбекистан.

Там завершил активную карьеру в 1981 году, сыграв 45 матчей и забив 6 мячей.

Погиб 14 января 1992 года в автокатастрофе.

Дочь Анна работала в федерации футбола Грузии.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР: 1976
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1977
 Бронзовый призёр чемпионатов СССР (2): 1976 (весна), 1976 (осень)

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Пахтакор»